В КНДР и Республике Корея — города с особым статусом и города прямого подчинения — города, которые в административном плане имеют статус, приравненный к провинциям (то). Следовательно, наравне с провинциями, такие города подчиняются непосредственно центральному правительству.

По состоянию на 2004 год, в КНДР было два города прямого подчинения (чикхальси; 직할시; 直轄市) и три других административных единицы со статусом провинции. Один город с особым статусом (тхыкпёльси; 특별시; 特別市) и шесть городов прямого подчинения (кванёкси; 광역시; 廣域市) в Республике Корея. До 1995 года пять крупнейших кванёкси Республики Корея назывались чикхальси.

В таблицах, представленных ниже, «дата отделения» означает время, когда город отделился от провинции, в которой он расположен.

КНДР

Бывшие города прямого подчинения 

 Город Чхонджин (청진시; 淸津市) был городом прямого подчинения с 1960 по 1967, затем снова с 1977 по 1985, однако, сейчас он является частью провинции Хамгён-Пукто.
 Город Хамхын (함흥시; 咸興市) был городом прямого подчинения с 1960 по 1967, однако, сейчас он является частью провинции Хамгён-Намдо.
 Город Кэсон (개성시; 開城市) (не путать с регионом Кэсон) был отдельным регионом (чигу; 지구; 地區) с 1951 по 1955 и городом прямого подчинения с 1955 по 2003, однако, сейчас он является частью провинции Хванхэ-Пукто.
 Город Нампхо (남포 특급시; 南浦特級市) был городом прямого подчинения с 1980 по 2004, однако, сейчас он является частью провинции Пхёнан-Намдо.

Республика Корея

Примечания

Сеул 
 Слово «Сеул» не записывается на ханчче, однако, в китайском оно может быть записано названием времён династии Чосон, Хансон (漢城). Новое китайское название, 首爾/首尔, является транскрипцией слова «Сеул». В качестве префикса используется иероглиф кён (京), который переводится как «столица».
 Изначально Сеул носил статус «особый свободный город» (тхыкпёль чаюси; 특별 자유시; 特別自由市); «городом с особым статусом» он стал называться с 15 августа 1949 года.

См. также 
 Административное деление КНДР
 Административное деление Республики Корея
 Города КНДР
 Города Республики Корея

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20060109202822/http://nk.chosun.com/map/map.html?ACT=geo_01
 https://web.archive.org/web/20061102025933/http://nk.chosun.com/map/map.html?ACT=geo_03

Административное деление Кореи